Галия Гилязевна Измайлова — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родилась в 1909 году в Казани. В 15 лет она пошла работать прядильщицей на льнокомбинат. В 1937 стала руководителем парткома своего предприятия.  

В 1924—1959 гг. — прядильщица, профорганизатор, инспектор охраны труда, секретарь партийного комитета , Нарком социального обеспечения ТАССР, Нарком легкой промышленности, Нарком пищевой промышленности ТАССР, председатель Верховного Совета Татарской АССР в 1943—1946 и в 1951—1954 годах, заместитель секретаря Татарского обкома ВКП(б) по пищевой промышленности, заместитель председателя исполкома Казанского городского совета депутатов трудящихся. Член КПСС с 1932 года.

Избиралась депутатом Верховного Совета РСФСР 1-го и 2-го созывов.

Умерла в Казани в 1983 году.

Примечания

Ссылки 
 Измайлова

Председатели Верховного Совета Татарской АССР
Депутаты Верховного Совета РСФСР 1-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 2-го созыва